Maligny – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.
 Maligny – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.